Endell ist der Familienname folgender Personen:

 August Endell (1871–1925), deutscher Architekt
 Ernst Gottlieb von Endell (1781–1856), preußischer Geheimer Kommerzienrat und Rittergutsbesitzer
 Eduard Endell (1852–1911), deutscher Architekt
 Fritz Endell (1873–1955), deutscher Radierer
 Karl Friedrich Endell (1843–1891), deutscher Architekt und Oberbaudirektor
 Karl Heinrich Endell (1776–1843), preußischer Regierungsrat und Oberbürgermeister von Frankfurt a. O. (1810–1816)
 Kurd Endell (1887–1945), deutscher Chemiker, Mineraloge und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Endel